US Women's Open är en av LPGA:s majors tillsammans med LPGA Championship, Weetabix Women's British Open och Kraft Nabisco Championship. Det är den enda tävling som har betraktats som en major sedan LPGA grundades 1950. Tävlingen instiftades 1946 som matchspelstävling men ändrades 1947 till 72-håls slagspelstävling. U.S. Women's Open betraktas inte som en major av Ladies European Tour.

Segrare

Spelare som har vunnit flera gånger

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 United States Golf Association website
 U.S. Women's Open official site

Golfens majortävlingar
Golf i USA
Återkommande sportevenemang med premiär 1946
Återkommande sportevenemang i juni
Återkommande sportevenemang i juli
Sportevenemang i USA